Manchester 62 FC er en fodboldklub fra Gibraltar, hjemmehørende i Winston Churchill Avenue.

Manchester United FC blev grundlagt i 1962. Navnet stammer fra den berømte, engelske fodboldklub, Manchester United FC. Det var manageren Matt Busby, der gav klubben lov til at bruge navnet. De spiller i Gibraltar Premier Division. De spiller deres fodboldskampe på Victoria Stadium.

Klubens navne 
 1962–2000 : Manchester United (Gibraltar) Football Club
 2000–2002 : Manchester United Eurobet Football Club
 2002–2008 : Manchester United (Gibraltar) Football Club
 2009–2013 : Manchester United Digibet Football Club
 2013– : Manchester 62 Football Club

Historiske slutplaceringer

Referencer 

Fodboldklubber
Fodbold i Gibraltar